Фридрих Вильгельм фон Биссинг (; 22 апреля 1873, Потсдам — 12 января 1956, Обераудорф-на-Инне) — немецкий египтолог, археолог, профессор (1906), доктор наук (1896). Член Баварской академии наук.

Биография 
Сын прусского генерала Морица фон Биссинга. Изучал классическую филологию, археологию, египтологию и историю искусства в университетах Бонна и Берлина. Ученик Адольфа Эрмана.
В 1896 получил научную степень доктора наук (диссертация на тему статистических таблиц фараона Тутмоса III —«De tabula quam dicunt statistica Tuthmosis III commentatio»).

В 1897—1898 принимал участие в работе над созданием Берлинского словаря египетского языка в Прусской академии наук.

Длительное время провёл на раскопках в Египте. Вместе с Людвигом Борхардтом, египтологом, открывшим миру Нефертити, проводил археологические раскопки большого солнечного храма, построенного фараоном Ниусерра в местности Абу-Гораб. Расходы на раскопки покрывал за счет собственных средств.

Ему принадлежит важная роль в составлении «Общего каталога» Каирского египетского музея (Catalogue général des antiquités Egyptiennes du Musée du Caire).

После возвращения из Египта с 1901 года работал в Мюнхенском университете, сперва — доцентом, позже — профессором. Собрал большую библиотеку и богатую коллекцию древностей.

С 1922 года до выхода на пенсию в 1926 году, был профессором в Университете Утрехта. Последние 30 лет своей жизни занимался приватной научной деятельностью в г. Обераудорф-на-Инне.

Помимо научной деятельности, Ф. фон Биссинг был реакционным политиком, убеждённым националистом, антисемитом и выступал против католической церкви. С 1925 года — член НСДАП, был другом Рудольфа Гесса . Награждён Золотым партийным знаком.

Был ревностным протестантом, членом Генерального Синода Евангелическо-лютеранской церкви Баварии.

Избранные труды 
 Ein thebanischer Grabfund aus dem Anfang des neuen Reichs, 1900
 Die Mastaba des Gem-ni-kai, 1905
 Das re-heiligtum des königs Ne-woser-re (Rathures), 1905 (в соавт. с Людвигом Борхардтом).
 Einführung in die Geschichte der ägyptischen Kunst von den ältesten Zeiten bis auf die Römer, 1908
 Denkmäler ägyptischer sculptur, 1911.
 Die Kultur des alten Ägyptens, 1913
 Denkmäler ägyptischer Sculptur, 1914
 Die Kriegsziele unserer Feinde (Bibliothek für Volks- und Weltwirtschaft Heft 20), Dresden 1916
 Die Bedeutung der orientalischen Kunstgeschichte für die allgemeine Kunstgeschichte, 1922
 Agyptische Kultbilder der Ptolomaier- und Römerzeit, 1936.

Примечания

Ссылки 
 Friedrich Wilhelm von
 Friedrich Wilhelm Freiherr von Bissing

Египтологи Германии
Археологи Германии
Доктора наук
Преподаватели Утрехтского университета
Преподаватели Мюнхенского университета
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Бароны